Котырбулак

Населённые пункты

Казахстан 
 Котырбулак — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Котырбулак — село в Таласском районе Жамбылской области.